

Antroponimi
Herman Melville, scrittore e poeta statunitense
Jean-Pierre Melville, regista francese (1917-1973)
Moby (pseudonimo di Richard Melville), musicista statunitense

Geografia 
 Australia
Melville – isola dell'arcipelago delle Isole Tiwi
Città di Melville – Local Government Area dell'Australia Occidentale
 Canada
Isola di Melville – isola dell'arcipelago artico canadese
Melville – città del Saskatchewan
Penisola di Melville – penisola del Nunavut
 Stati Uniti d'America
Melville – città della Parrocchia di St. Landry, Louisiana
Melville – census-designated place della Contea di Suffolk, New York
Melville – census-designated place del Contea di Newport, Rhode Island
 Sudafrica
Melville – città della Municipalità locale di Hibiscus Coast
Melville – città della Municipalità locale di KwaDukuza

Altro 
Melville – cratere meteoritico di Mercurio
Melville – album dei Movie Star Junkies del 2010
Clan Oliphant o Melville – clan scozzese

Pagine correlate 
Sam Melville